4998 Kabashima – asteroide della fascia principale
 Fujio Kabashima – astronomo giapponese